Мауер

Топонимы 
 Мауер (Мауэр) — коммуна в Германии.

Фамилия 
 Мауер, Фёдор Михайлович (1897—1963) — советский учёный в области семеноводства, селекции, генетики и систематики хлопка.